O Campeonato Colombiano de Futebol de 2000, oficialmente "Copa Mustang" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 53º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). Tanto no Apertura como no Finalización se jogavam turno e returno em dois grupos de oito e jogos de ida todos contra todos. Os oito melhores na soma dos dois torneios jogavam outro octogonal com dois grupos de quatro, sendo que dois de cada grupo eram  classificados para o quadrangular final, onde o primeiro colocado era campeão colombiano. O campeão do Apertura, o campeão do Finalización e o campeão colombiano eram classificados para a Copa Libertadores da América de 2001. O último colocado na tabela da soma dos torneios é rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2001 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2000